Нико́ль Мэ́ри Ки́дман (; род. 20 июня 1967, Гонолулу, Гавайи, США) — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. Лауреат премии «Оскар» 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме «Часы» (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации «Лучшая женская роль»). Обладательница именной звезды на Голливудской «Аллее славы».

Обладательница шести премий «Золотой глобус» (1996, 2002, 2003, 2018 — дважды, 2022), приза «Серебряный медведь» (2003), премии BAFTA (2003), двух премий «Эмми» (2017 — дважды) и премии «Сатурн» (2002).

Наиболее известные фильмы и телесериалы с участием Николь Кидман: «Билли Батгейт» (1991), «За что стоит умереть» (1995), «Бэтмен навсегда» (1995), «Мулен Руж!» (2001), «Другие» (2001), «Часы» (2002), «Холодная гора» (2003), «Рождение» (2004), «Кроличья нора» (2010), «Газетчик» (2012), «Хемингуэй и Геллхорн» (2012), «Принцесса Монако» (2014), «Лев» (2016) и «Большая маленькая ложь» (2017).

Ранние годы и образование 
Родилась  в Гонолулу, административном центре американского штата Гавайи. Её родители — Энтони Дэвид Кидман и Джанелль Энн Макнэйл — шотландских и ирландских кровей, оба родились в Австралии. Некоторое время отец Николь работал специалистом по исследованию раковых клеток в Вашингтоне, США. Когда будущей актрисе исполнилось четыре года, её семья вернулась в Австралию: отец Николь получил место в Техническом университете Сиднея. Есть младшая сестра — Антония Кидман (1970) — журналист и телеведущая.

С четырёх лет Николь начала заниматься балетом. Увлечение танцами привело в Австралийский театр для молодёжи, а затем в Театр Филип Стрит, где будущая актриса также совершенствовалась в вокальном искусстве и изучала историю театра. Николь продолжила образование в женской средней школе Северного Сиднея, однако вскоре ей пришлось оставить учёбу: мать Николь заболела раком груди, и девушка была вынуждена всецело посвятить себя семейным заботам, в то время как мать проходила терапию и восстанавливалась после болезни.

Карьера

1983—1994 
В 1982 году в возрасте 15 лет Кидман появилась в своём первом полнометражном дебюте — ремейке классического австралийского фильма «Рождество в лесу», который часто показывают на новогодние праздники. К концу 1983 года актриса получила роль второго плана в телевизионном сериале «Пятимильный ручей» — к середине 1980-х годов Кидман набирает популярность в Австралии, снявшись в фильмах «Бандиты на велосипедах» (группа «Wheatus» написала песню «BMX Bandits» об этом фильме), «Ночь танцующих теней» и романтической комедии «Оседлавший ветер» — зрителям она особенно запомнилась благодаря ярким сценами с её участием в последней картине. Кроме того, актриса появилась в известных австралийских постановках — мыльной опере «Сельская практика» и мини-сериале «Вьетнам» (1986), «Улице Сезам» и других телевизионных постановках.

В 1988 году Кидман снялась в фильме «Изумрудный город», поставленном по одноимённой пьесе Дэвида Вильямсона. За эту роль она была номинирована на премию австралийского института кино в категории «Лучшая женская роль второго плана». Кроме того, Николь сыграла главную роль в драматическом мини-сериале «Бангкок Хилтон» — фильм рассказывает историю австралийской туристки, приговорённой в Таиланде к смертной казни по ложному обвинению в транспортировке наркотиков. Игра молодой актрисы впечатлила не только зрителей, но и критиков, а права на показ сериала были куплены многими странами, в том числе СССР. В 1989 году Кидман получила роль в триллере «Мёртвый штиль» — она сыграла Рэй Инграм, жену морского офицера. Успех картины и лестные отзывы критиков прославили актрису, получившую наконец мировую известность. Журнал «Variety» написал: «На протяжении всего фильма Кидман великолепна. Её игра даёт героине настоящую стойкость и энергию». Роджер Эберт отметил химию между героями — «Кидман и Зейн вырабатывают настоящую ненависть друг к другу в каждой совместной сцене». Картина с успехом прошла в мировом прокате. Фильм, финансировавшийся компанией «Warner Bros.», был первым голливудским проектом актрисы, несмотря на австралийский актёрский состав и съёмочную группу.

После успеха «Мёртвого штиля» Николь Кидман совершила дебют в американском кино. Она была приглашена в Голливуд, где получила роль в фильме «Дни грома», в котором она снималась вместе со своим будущим мужем, актёром Томом Крузом. Ей досталась роль молодой девушки-врача Клэр Левицки, влюбившейся в автогонщика NASCAR в исполнении Круза. Картина стала одной из самых кассовых лент того года.

В 1991 году Кидман снялась вместе со своей бывшей одноклассницей и лучшей подругой Наоми Уоттс и Тэнди Ньютон в независимом фильме «Флирт». Кидман и Уоттс сыграли взрослеющих школьниц — картина получила премию Австралийского кинематографического института в номинации «Лучший фильм». В том же году работа в фильме «Билли Батгейт» принесла Николь первую номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Газета «The New York Times» назвала Николь «красавицей с обаятельным чувством юмора». В следующем году Круз и Кидман вновь снялись вместе в картине «Далеко-далеко» Рона Ховарда, которая не стала хитом, но получила благосклонные отзывы критиков и собрала неплохую кассу. В 1993 году Кидман сыграла главную роль в драматическом фильме «Моя жизнь» вместе с Майклом Китоном и триллере «Готова на всё» с Алеком Болдуином и Биллом Пуллманом.

1995—2003 

В 1995 году Кидман снялась в блокбастере «Бэтмен навсегда» в роли доктора Чейз Меридиан. Её партнёрами стали Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена, Джим Керри, Томми Ли Джонс, Крис О’Доннелл, Дрю Бэрримор. В том же году Николь снялась в сатирической чёрной комедии Гаса Ван Сента «За что стоит умереть» в роли телеведущей Сьюзан Стоун-Маретто, помешанной на карьере и готовой на пути к славе и публичному признанию пойти на любое преступление, даже на убийство. Кидман получила высокую похвалу от кинокритиков; кроме этого, ей прочили номинацию на премию «Оскар», актриса выдвигалась на самые заметные кинематографические награды Америки и выиграла «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в мюзикле или комедии», но оскаровский комитет предпочёл других кандидатов.

Следующей ролью Николь стала роль Изабель Арчер в фильме «Портрет леди», основанном на одноимённом романе Генри Джеймса — в фильме также снялись Барбара Херши, Джон Малкович и Мэри-Луиз Паркер. В следующем году Кидман снялась в главной женской роли доктора Джулии Келли в политическом боевике «Миротворец» с Джорджем Клуни — фильм получил смешанные отзывы, но собрал в мировом прокате 110 миллионов долларов. Затем последовала роль в мистической мелодраме «Практическая магия» с Сандрой Буллок — актрисы сыграли сестёр-ведьм. После этого актриса вернулась в театр, сыграв в лондонской постановке «Синей комнаты» по пьесе Дэвида Хэра.

Настоящий прорыв случился в 2001 году, когда на экраны вышел очень ожидаемый фильм австралийского режиссёра База Лурмана «Мулен Руж!». В этом фильме-мюзикле, изящно сочетающем декадентский китч с элементами древнегреческой трагедии, Кидман сыграла куртизанку по имени Сатин. Чтобы достать сумму, нужную для преображения кабаре, где она работает, в настоящий музыкальный театр, смертельно больная героиня Кидман должна соблазнить богатого злодея Герцога (Ричард Роксбург); к несчастью, Сатин влюбляется в нищего поэта (Юэн Макгрегор), нанятого написать первую пьесу для будущего театра. Трагическая история любви разыгрывается в фильме Лурмана в ритме канкана на фоне роскошных парижских декораций и сопровождается перепевками песен Элтона Джона, The Beatles, Мадонны, Queen и других популярных исполнителей; свои музыкальные номера обе звезды фильма — и Кидман, и Макгрегор — исполнили самостоятельно. Мастерская разноплановая игра Николь Кидман впечатлила критиков. За этот фильм актриса была номинирована на премию «Оскар».

Следующей важной вехой в карьере актрисы стала роль Грэйс Стюарт в мистическом триллере Алехандро Аменабара «Другие». Эта роль окончательно закрепила за Кидман славу кинозвезды, способной привлечь публику в кинотеатры. При бюджете в 17 млн долларов фильм собрал более двухсот миллионов в мировом прокате и был более чем благосклонно принят критикой, приветствовавшей сумрачную атмосферу и нетривиальное развитие сюжета снятой в полусепии киноленты. Игра Кидман, перевоплотившейся для этого фильма в хичкоковскую блондинку a-la Грейс Келли, также была удостоена высочайших оценок, за роль в «Других» актрису номинировали на премии «Золотой глобус» и «Гойя».

В 2001 году актриса взялась за сложную роль английской писательницы Вирджинии Вулф в фильме «Часы» режиссёра Стивена Долдри по одноимённому роману Майкла Каннингема, получившему Пулитцеровскую премию в 1999 году. Фильм (как и книга Каннингема) описывает один день из жизни трёх женщин, разделённых во времени, но связанных друг с другом посредством психологического романа Вульф «Миссис Дэллоуэй», оказывающего воздействие на их жизни. Вирджиния Вулф собиралась назвать свою книгу «Часы» — отсюда название романа Каннингема и фильма. Картина начинается со сцены самоубийства невротичной героини Кидман. Кроме Кидман, в фильме занят первоклассный актёрский состав: Джулианна Мур, Мерил Стрип, Эд Харрис, Тони Коллетт и Клэр Дэйнс. Эта картина стала одной из самых громких премьер 2002 года, а Кидман получила приз Берлинского кинофестиваля, премию Британской киноакадемии, премию «Золотой глобус» и, наконец, премию «Оскар» за роль Вулф. Победа Кидман породила в тот год множество кривотолков о том, какими принципами руководствуются киноакадемики, выбирая победителей в актёрских категориях. Для того, чтобы сыграть роль Вирджинии Вульф, Кидман, которая на момент съёмок была моложе своей героини, пришлось до неузнаваемости изменить свою внешность. Важным элементом грима была накладка на нос, и в бульварной прессе начались спекуляции о том, что «Оскар» Кидман был наградой не за её актёрское мастерство, а за смелость, с которой она доверилась голливудским гримёрам.

2003 год был также очень успешным для Кидман. Она снялась в экспериментальном фильме одного из самых известных и спорных европейских кинорежиссёров датчанина Ларса фон Триера «Догвилль». Фильм получил широкий общественный резонанс. Реакция на эту картину Триера была неоднозначной — если в Европе «Догвилль» был назван в числе главных достижений кинематографа последних лет, то американская критика встретила фильм по меньшей мере враждебно. Тем не менее работа Кидман в ленте Триера удостоилась высоких похвал по обе стороны Атлантики. Изначально предполагалось, что актриса сыграет ещё в двух его картинах — «Мандерлей» и «Вашингтон» — составляющих вместе с «Догвиллем» трилогию «U.S.A.», но Кидман отказалась от продолжения сотрудничества с Триером. По официальной версии, поводом стала чрезвычайная занятость актрисы в голливудских съёмках. Неофициальной причиной мог стать кризис в отношениях с режиссёром Ларсом фон Триером, творческий метод которого требует от актёра абсолютного доверия, но одновременно испытывает эту близость и провоцирует личный и профессиональный конфликт. Похожая история случилась с другой знаменитостью, сыгравшей звёздную роль в фильме «Танцующая в темноте» — певицей Бьорк. Обе актрисы благодаря Ларсу фон Триеру завоевали европейскую публику ценой разрыва отношений с режиссёром.

В том же 2003 году актриса исполнила главную роль в фильме-экранизации знаменитого романа Филипа Рота «Запятнанная репутация», где сыграла вместе с Энтони Хопкинсом; кроме того, на экраны вышла эпическая драма Энтони Мингеллы «Холодная гора» (по одноимённому роману Чарльза Фрейзера), где Кидман снялась вместе с Рене Зеллвегер и Джудом Лоу. Из трёх проектов относительно успешным оказался последний: фильм собрал более 176 млн долларов в мировом прокате и получил 7 номинаций на премию «Оскар».

Николь Кидман должна была сыграть главную роль в фильме Дэвида Финчера «Комната страха», но из-за травмы ноги не смогла принять участие в съёмках. В итоге роль Мэг Олтман досталась Джоди Фостер, а Кидман позднее приняла участие в озвучивании фильма (роль девушки Стефана в телефонном разговоре). Кроме того, по разным причинам Кидман отклонила роли в фильмах «Мистер и миссис Смит» (роль досталась Анджелине Джоли) и «Авиатор» (роль сыграла Кейт Бланшетт).

После 2004 года 

Из четырёх следующих фильмов Николь Кидман два не смогли снискать широкого успеха у публики и критики. Кидман попыталась утвердиться в амплуа комедийной актрисы и снялась в двух высокобюджетных комедиях. Первая — «Степфордские жёны», ремейк одноимённого фильма 1975 года, снятого по мрачному сатирическому роману Айры Левина. В этом фильме Кидман играет телеведущую, потерявшую работу, после того как один из участников созданного ей реалити-шоу кончает с собой, и переезжающую в Степфорд — идеальный американский городок, где за кукольными фасадами богатых благополучных домов скрывается жуткая тайна, раскрыть которую придётся героине. Высокобюджетная лента так и не смогла окупить себя в мировом прокате. Второй фильм — «Колдунья», явившийся широкоэкранной версией популярного в Америке телесериала , был немногим более успешным в финансовом плане — общие сборы составили 131 млн долларов при бюджете в 85 млн долларов, однако критикам по-прежнему не нравился беспечный образ, созданный актрисой, — за роль в этом фильме она получила антинаграду «Золотая малина». В 2005 году на широкие экраны вышел политический триллер Сидни Поллака «Переводчица» с участием Николь Кидман и Шона Пенна, но и этот фильм запомнился зрителям скорее тем обстоятельством, что его съёмки проходили в настоящих зданиях ООН (до этого в помещения ООН не пускали ни одну съёмочную группу), а не выдающимися художественными достоинствами.

Особое место в фильмографии Кидман занимает фильм «Рождение» — камерная история, снятая знаменитым клипмейкером Джонатаном Глэйзером, с участием Дэнни Хьюстона, Энн Хеч, Лорен Бэколл и Кэмерона Брайта. Ещё до премьеры в рамках Венецианского кинофестиваля в 2004 году фильм вызвал скандал: в прессу просочилось сообщение о том, что по сюжету героиня Кидман занимается сексом с 10-летним мальчиком, и картину заочно обвинили в педофилии. Это обстоятельство стало причиной невыхода «Рождения» в широкий прокат в США. За роль Анны, тяжело переживающей преждевременную смерть супруга и становящейся жертвой аферы десятилетнего мальчика, выдающего себя за реинкарнацию её мужа, Кидман получила номинацию на премию «Золотой глобус», которую вручает иностранная пресса в Голливуде. Это обстоятельство весьма показательно: как публикой, так и критиками фильм был хорошо принят исключительно в Старом Свете. Картина смогла собрать затраченные на неё деньги (сборы составили 24 миллиона долларов, в основном за счёт европейского проката).

Осенью 2006 года с участием Кидман вышел фильм «Мех» — кинобиография фотографа Дианы Арбус, снимавшей самые странные и уродливые проявления человеческой природы, и покончившей с собой в 1971 году. Режиссёром картины выступил Стивен Шейнберг, известный по скандальному фильму «Секретарша».

В 2008 году журнал TV Guide сообщил, что Кидман сыграет главную роль в фильме «Девушка из Дании» — экранизации одноимённого романа, который рассказывает об Эйнаре Вегенере — первом транссексуале, прошедшем операцию по перемене пола. Однако съёмки несколько раз откладывались, из-за чего Кидман покинула проект, и роль Эйнара Вегенера досталась Эдди Редмэйну.

В том же году Кидман отклонила ряд интересных ролей в связи с беременностью (в том числе роль в фильме Стивена Долдри «Чтец», которая в итоге досталась Кейт Уинслет, получившей впоследствии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль»).
Ради съёмок в фильме «Кроличья нора» Николь отказалась от участия в картине Вуди Аллена под названием «Ты встретишь таинственного незнакомца».

В 2009 году журнал Variety сообщил, что Николь собирается выступить продюсером и сыграть главную роль в экранизации романа Криса Клайва «Маленькая пчёлка» совместно с компанией BBC.

Кроме того, Кидман снялась в главной роли в фильме «Вторжение» немецкого режиссёра Оливера Хиршбигеля, научно-фантастическом триллере об эпидемии внеземного происхождения (изначально фильм должен был стать ремейком картины «Вторжение похитителей тел», однако потом было решено снимать оригинальную историю). Во «Вторжении» заняты также Дэниел Крейг и Вероника Картрайт.

Николь Кидман сыграла вместе с Николасом Кейджем в триллере Джоэля Шумахера — «Что скрывает ложь»: картина рассказывает о супружеской паре, которую взяла в заложники группа бандитов. Мировая премьера ленты состоялась 14 сентября 2011 года на кинофестивале в Торонто, а 8 декабря того же года картина вышла в российский прокат.

Участием Кидман отмечены также:

 Озвучивание одной из ролей в мультипликационном мюзикле «Делай ноги»;
 Комедийная драма «Марго на свадьбе», которую снял Ноа Баумбах, с участием Дженнифер Джейсон Ли и Джека Блэка;
 Историческая драма База Лурмана «Австралия» с Хью Джекманом в главной мужской роли;
 Экранизация фантастической сказки «Золотой компас» Филипа Пулмана;
 Мюзикл Роба Маршалла «Девять», где также снялись Дэниел Дэй-Льюис, Софи Лорен, Пенелопа Крус, Марион Котийяр и Джуди Денч;
 Драма «Кроличья нора», рассказывающая о супружеской паре, пытающейся пережить случайную смерть своего маленького сына. Кидман за главную роль была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус»;
 Романтическая комедия «Притворись моей женой» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях. Кидман досталась небольшая роль подруги персонажа Энистон.

В июне 2010 года TV Guide сообщил, что Николь сыграет вместе с Клайвом Оуэном в телевизионном фильме студии HBO, рассказывающий о романе Эрнеста Хэмингуэя и Марты Геллхорн. Рабочее название картины — «Хемингуэй и Геллхорн». Место режиссёра занял Филип Кауфман, съёмки начались в феврале 2011 года. Премьера картины состоялась в 2012 году, а за исполнение роли Марты Геллхорн Кидман в очередной раз выдвигалась на премии «Золотой глобус» и «Эмми». В том же году 65-й Каннский кинофестиваль принял у себя детективную драму «Газетчик» режиссёра Ли Дэниелса, роль Шарлотты Блесс в которой исполнила Николь Кидман. Ведущие мировые кинокритики признали эту роль едва ли не лучшей в карьере актрисы. За сложное перевоплощение в образ фатальной красотки Кидман была снова удостоена номинаций на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров США.

В 2016 году Кидман сыграла Сью Брайерли в драматическом фильме «Лев», основанном на автобиографии Сару Брайерли «Долгая дорога домой», за которую она вновь была номинирована на «Оскар». В 2017 году Кидман удостоилась двух премий «Эмми», как лучшая актриса в мини-сериале или телефильме и как продюсер, обе награды она получила за сериал «Большая маленькая ложь». Также, в 2017 году вышел драматический триллер «Роковое искушение», в котором вместе с Кидман сыграли Колин Фаррелл, Эль Фаннинг и Кирстен Данст.

В конце 2018 года на российские экраны вышел «Аквамен» с Николь Кидман в роли Атланны, матери персонажа Джейсона Момоа.

14 марта 2019 года в российский прокат вышел триллер «Время возмездия» с Николь Кидман в главной роли. Фильм уже был представлен на нескольких фестивалях, включая кинофестиваль в Торонто. Кроме того, за роль в картине актриса номинирована на Золотой глобус. Также, в 2019 году вышел фильм «Щегол», адаптация романа популярной писательницы Донны Тартт, где Кидман сыграла мисс Барбур.

Другие проекты

Дискография 
Николь Кидман известна также как певица. Она самостоятельно исполнила свои партии в фильме «Мулен Руж!», а записанный ею совместно с британским певцом Робби Уильямсом сингл «Somethin’ Stupid» занял первое место в британском сингл-чарте, где продержался три недели подряд. Николь также исполнила вокальные партии героини по имени Норма Джин в анимационном фильме про пингвинов «Делай ноги», спев среди прочего песню Принса «Kiss». В фильме-мюзикле «Девять» певица сама исполнила классическую композицию «Unusual Way».

 «Come What May» — саундтрек к фильму «Мулен Руж!» в дуэте с Юэном Макгрегором (октябрь 2001 года)
 «One Day I’ll Fly Away» — саундтрек к фильму «Мулен Руж!» (октябрь 2001 года)
 «Sparkling Diamond» — саундтрек к фильму «Мулен Руж!» (октябрь 2001 года)
 «Hindi Sad Diamonds» — саундтрек к фильму «Мулен Руж!») (октябрь 2001 года)
 «Somethin’ Stupid» — сингл в дуэте с Робби Уильямсом (10 декабря 2001 года, первое место в рождественских чартах Великобритании)
 «Kiss» / «Heartbreak Hotel» — саундтрек к мультфильму «Делай ноги» в дуэте с Хью Джекманом (ноябрь 2006 года)
 «Unusual Way» — саундтрек к фильму «Девять» (22 декабря 2009 года)

Реклама 
Вместе с успехом в кино Николь Кидман ждали успешные работы в рекламе — актриса стала лицом парфюмерного бренда Chanel No. 5 дома моды Chanel. Их сотрудничество началось с серии телевизионных и печатных материалов, подготовленных при участии режиссёра фильма «Мулен Руж!» База Лурмана в рамках рекламной кампании, проводимой в 2004, 2005 и 2006 годах. В многомиллионном рекламном ролике под названием N° 5 the Film также снимался Родриго Санторо. Реклама является самой дорогой в истории бизнеса: общая стоимость одной минуты четырёхминутного ролика оценивается в 11 млн долларов. А сама Кидман получила самый высокий в истории рекламы гонорар — за участие в съёмках ей было заплачено 3,71 млн долларов, то есть по 928 тысяч долларов за минуту.

Также актриса стала лицом швейцарской часовой компании Omega, представив продукцию Omega Watches (в 2005 году) и Ladymatic (в 2010 году).

25 июня 2007 года стало известно, что актриса также станет лицом новой рекламной кампании Nintendo DS, основная цель которой — реклама интеллектуальных игр серии More Brain Training на европейском рынке.

Личная жизнь

Семья и отношения 
Актриса замужем второй раз. Её первый муж — актёр Том Круз (1990—2001), второй — музыкант и певец Кит Урбан.

До первого замужества у актрисы был роман с австралийским актёром Маркусом Грэмом в 1980-х. Затем Николь встретила своего будущего мужа Тома Круза на съёмках фильма «Дни грома» в декабре 1989 года; между ними завязался роман, Круз развёлся с женой Мими Роджерс, и пара поженилась в канун Рождества того же года в городе Телурайд в штате Колорадо. Они усыновили двух детей — дочь Изабеллу Джейн (, 22 декабря 1992) и сына Коннора Энтони (, 17 января 1995).
Во время съёмок фильма «С широко закрытыми глазами» в отношениях звёзд произошёл кризис — пара развелась в феврале 2001 года. 

Таким образом, обстоятельства складывались для Круза благоприятно в отношении условий брачного контракта. По слухам, Круз оставил Кидман на третьем месяце беременности, а позже у актрисы случился выкидыш. Однако данная информация никогда не подтверждалась сторонами публично. В интервью для журнала Marie Claire Кидман сказала, что в начале совместной жизни с Крузом у неё была внематочная беременность. В 2006 году в одном из выпусков журнала Ladies' Home Journal авторы процитировали актрису, написав: «Он [Круз] многое для меня значил, и значит сейчас. Для меня он был просто Томом, а для всех остальных — звездой. Он был добр ко мне, я любила его. И до сих пор люблю». Кроме того, актриса сказала, что «новость о разводе стала для неё шоком».

Николь также приписывали роман с партнёром по фильму «Холодная гора» Джудом Лоу, хотя Лоу на тот момент был женат. Английский таблоид обвинил актрису в том, что брак Джуда и актрисы Сэйди Фрост распался. Кидман подала в суд на журнал и выиграла дело, пожертвовав деньги в местный сиротский приют румынского города, где проходили съёмки фильма.

Также считается, что у Кидман был роман с актёром Тоби Магуайером и музыкантом Робби Уильямсом. Недолгое время Николь Кидман была вместе с музыкантом Ленни Кравицем, с которым познакомилась в 2003-м и рассталась в 2004 году. В одном из интервью от 2007 года Кидман обмолвилась, что была обручена с неким мужчиной до того, как встретила своего второго мужа, Урбана.

В январе 2005 года актриса встретила австралийского певца Кита Урбана; пара поженилась 25 июня 2006 года в Сиднее (Австралия). 7 июля 2008 года в Нашвилле у пары родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. 28 декабря 2010 года у пары родилась вторая дочь — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан; девочка была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом она является биологической дочерью Кидман и Урбана.

Политика и религия 
Кидман исповедует католицизм. Посещает церковь Mary Mackillop Chapel в Северном Сиднее. Во время развода с Крузом сказала, что не хочет, чтобы её дети воспитывались саентологами. После развода предпочитает не обсуждать саентологическую церковь.

Кидман внесла пожертвование в фонд кандидатов от Демократической партии США и поддерживала Джона Керри на президентских выборах в 2004 году. Николь Кидман имеет двойное гражданство Австралии и США.

Благотворительность 
Актриса часто принимает участие в различных социальных акциях, участвует в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям; в 2004 году она была названа ООН «гражданином мира», а также выдвинута организацией ЮНИСЕФ в послы доброй воли.

В День Австралии в 2006 году актриса получила высшую почётную награду страны, когда ей вручили гражданский Орден Австралии. Также была кандидатом в послы доброй воли от организации ЮНИФЕМ.

Фильмография

Актриса

Продюсер 
  — «Тёмная сторона страсти»
  — «Кроличья нора»
  — «Монте-Карло»
  — «Семья Фэнг»
  — «Большая маленькая ложь»
  — «Отыграть назад»

Роли в театре

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com.

Примечания

Ссылки 

 
 «Я дала ему полную свободу», Studio, май 2003 года.
 Nicole Kidman: Birth and life , Netribution, январь 2006 года
 «Мне нравится быть замужем» Известия
 «Ангел прилетел», «Искусство кино», сентябрь 2003 года.

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии AACTA
Голливудская «Аллея славы»
Актрисы озвучивания США
Актрисы озвучивания Австралии
Киноактрисы Австралии
Киноактрисы США